Чемпіонат Польщі з хокею 1977 — 42-ий чемпіонат Польщі з хокею, чемпіоном став клуб Подгале (Новий Тарг).

Підсумкова таблиця

Найкращий гравець 
Найкращим гравцем журналом «Спорт» () був визнаний Валентій Зентара з Подгале (Новий Тарг).

ІІ Ліга

Північна група

Південна група

Фінал ІІ Ліги (5, 6, 12, 13 березня 1977) 
 Краковія Краків — Унія (Освенцім) 6:4, 4:3, 2:8, 4:4

Посилання 
 Хокейний архів 1977  
 
 

Польська Екстраліга з хокею
Польща
Польща
1976 у польському спорті
1977 у польському спорті